Des routes de plusieurs pays portent le code A391 ou A-391 :
  Autoroute allemande A391, tangente ouest de Brunswick ;
  Voie rapide espagnole A-391, voie rapide de Roquetas de Mar ;
  Autoroute française A391 reliant Poligny à la RN83 ;
  Autoroute russe A391 reliant Ioujno-Sakhalinsk à  Korsakov.